Armavir se poate referi la:

Localități 

 Armavir, oraș în Armenia
 Armavir, oraș în Rusia

Diviziuni administrative 
 Armavir, provincie (marz) în Armenia